Людми́ла Во́ронова:
 Воронова, Людмила Владимировна (род. 1953) — российская художница.
 Воронова, Людмила Григорьевна — семикиратный Айронмен, мастер спорта по полиатлону из Новосибирска. Примечания